Руда () — правый приток Белоуса, протекающий по Черниговскому району (Черниговская область, Украина).

География 
Длина — 21 или 15 км. Русло реки (отметки уреза воды) в среднем течении (восточнее села Селянская Слобода) находится на высоте 132,3 м над уровнем моря.

Русло слабо-извилистое. Долина в нижнем течении реки изрезана оврагами и промоинами.

Река берёт начало в селе Жукотки (Черниговский район). Река течёт на северо-восток, в нижнем течении — восток. Впадает в Белоус (на 12-м км от её устья) непосредственно севернее села Новый Белоус (Черниговский район).

Пойма вне населённых пунктов занята заболоченными участками и лесами. Крупных притоков не имеет. Большая часть русла (кроме приустьевой части и истоков) и её пойма занята Рудковским заказником. 

Населённые пункты на реке (от истока к устью):
 Жукотки
 Селянская Слобода

Примечания

Источники 
 
 
 

Притоки Белоуса
Реки Черниговской области